Heinrich Reuß zu Lobenstein ist der Name folgender Personen:
* Heinrich X. Reuß zu Lobenstein (1621–1671), regierender Herr zu Lobenstein und Rektor der Universität Leipzig, siehe Heinrich X. (Reuß-Lobenstein)
 Heinrich X. Reuß zu Lobenstein (1662–1711), regierender Graf Reuß zu Ebersdorf, siehe Heinrich X. (Reuß-Ebersdorf)
 Heinrich LXXII. Reuß zu Lobenstein und Ebersdorf (1797–1853), regierender Fürst von Reuß-Lobenstein und Ebersdorf, siehe Heinrich LXXII. (Reuß-Ebersdorf)